Есть несколько фильмов с названием «Большой переполох»:

 Большой переполох (фильм, 1973) — фильм производства Франции.
 Большой переполох (фильм, 1986) — фильм производства США 1986 года.
 Большой переполох (фильм, 2002) (Большие неприятности) — фильм производства США 2002 года.

См. также 
 Большой переполох в маленьком Китае